Agrippina steht für:

 Agrippina, weibliches Cognomen und weiblicher Vorname
 Agrippina (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1709)
 Agrippina die Ältere (Vipsania Agrippina; 14 v. Chr.–33 n. Chr.), Mutter des römischen Kaisers Caligula
 Agrippina die Jüngere (Iulia Agrippina; 15/16–59), römische Kaiserin
 Agrippina-Versicherung, deutsches Versicherungsunternehmen

Siehe auch:
 Agripina